Imerissoq bezeichnet:
 Imerissoq, Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Imerissoq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Imerissoq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Imerissoq (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Imerissoq (Fluss), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Imerissoq (Insel, Arfaffiit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Imerissoq (Insel, Qoornuusaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Imerissoq (Insel, bei Kangeq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Imerissoq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Imerissoq (Insel, bei Uugarsiorfik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Imerissoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Imerissoq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Imerissoq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland